Choisy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jacques Denis Choisy
 Maurice Gustave Benoit Choisy